Grüner Berg steht für:

 Grünberg (Wien), Berg in Wien
 Zelená hora (Nepomuk), Berg in Tschechien
 al-Dschabal al-Achdar (Libyen), Berg in Libyen
 Burgwall Grüner Berg in Brandenburg

Siehe auch:
 Grünberg
 Grüneberg
 Grüner Hügel
 Green Mountain
 Monteverde